André Batista é Coronel PM, atualmente (2019), é Comandante do Batalhão de Polícia de Choque da PMERJ. Foi negociador do sequestro no sequestro do ônibus 174 e co-autor do livro Elite da Tropa em parceria com Rodrigo Pimentel e Luiz Eduardo Soares. O personagem André Matias no filme Tropa de Elite, teria sido inspirado nele.

Militares do Brasil